Ceutorhynchus — один из наиболее многочисленных родов долгоносиков.

Список видов 
 Ceutorhynchus adjunctus Deitz 1896
 Ceutorhynchus adspersulus Dietz 1896
 Ceutorhynchus aeratus Deitz 1896
 Ceutorhynchus albopilosulus Dietz 1896
 Ceutorhynchus americanus Buchanan 1937
 Ceutorhynchus angulatus LeConte 1876
 Ceutorhynchus anthonomoides Dietz 1896
 Ceutorhynchus armatus Dietz 1896
 Ceutorhynchus assimilis Paykull 1792
 Ceutorhynchus atriculus Dietz 1896
 Ceutorhynchus bakeri Hatch 1971
 Ceutorhynchus bolteri Dietz 1896
 Ceutorhynchus carteri Brown 1931
 Ceutorhynchus consanguineus Dietz 1896
 Ceutorhynchus convexipennis Fall 1917
 Ceutorhynchus cupreus Hatch 1971
 Ceutorhynchus dietzi Leng 1920
 Ceutorhynchus disturbatus Dietz 1896
 Ceutorhynchus downiei Colonnelli 1979
 Ceutorhynchus dubitans Brown 1931
 Ceutorhynchus echinatus Fall 1917
 Ceutorhynchus erysinei Fabricius 1787
 Ceutorhynchus erythropus Dietz 1896
 Ceutorhynchus floridanus Leng 1916
 Ceutorhynchus fulvotertius Fall 1926
 Ceutorhynchus handfordi Brown 1931
 Ceutorhynchus hearnei Brown 1940
 Ceutorhynchus hornii Dietz 1896
 Ceutorhynchus invisus Fall 1917
 Ceutorhynchus isolatus Dietz 1896
 Ceutorhynchus lecontei Colonnelli 1979
 Ceutorhynchus lesquerellae Pierce 1910
 Ceutorhynchus litura Fabricius 1775
 Ceutorhynchus medialis LeConte 1876
 Ceutorhynchus microtuberculatus Hatch 1971
 Ceutorhynchus morosus Dietz 1896
 Ceutorhynchus moznettei Fall 1917
 Ceutorhynchus munki Brown 1940
 Ceutorhynchus mutabilis Dietz 1896
 Ceutorhynchus neglectus Blatchley 1916
 Ceutorhynchus nodipennis Dietz 1896
 Ceutorhynchus notatulus Fall 1907
 Ceutorhynchus numulus Dietz 1896
 Ceutorhynchus obliquus LeConte 1876
 Ceutorhynchus omissus Fall 1917
 Ceutorhynchus opertus Brown 1931
 Ceutorhynchus oregonensis Dietz 1896
 Ceutorhynchus ovipennis Dietz 1896
 Ceutorhynchus pauxillus Dietz 1896
 Ceutorhynchus persimilis Dietz 1896
 Ceutorhynchus pervestitus Fall 1901
 Ceutorhynchus pollinosus Dietz 1896
 Ceutorhynchus puberulus LeConte 1876
 Ceutorhynchus punctiger Gyllenhal 1837
 Ceutorhynchus pusillus LeConte 1876
 Ceutorhynchus pusio Mannerheim 1852
 Ceutorhynchus quadridens Panzer 1795
 Ceutorhynchus rapae Gyllenhal 1837
 Ceutorhynchus rubidus Gyllenhal 1837
 Ceutorhynchus rudis LeConte 1876
 Ceutorhynchus semirufus LeConte 1876
 Ceutorhynchus septentrionalis Gyllenhal 1837
 Ceutorhynchus sericans LeConte 1876
 Ceutorhynchus siculus Dietz 1896
 Ceutorhynchus solitarius Fall 1907
 Ceutorhynchus sparsus Hatch 1971
 Ceutorhynchus squamatus LeConte 1876
 Ceutorhynchus squamosulus Sleeper 1957
 Ceutorhynchus subpubescens LeConte 1876
 Ceutorhynchus sulcicollis Paykull 1800
 Ceutorhynchus suturatus Hatch 1971
 Ceutorhynchus tau LeConte 1876
 Ceutorhynchus transversus Blatchley 1916
 Ceutorhynchus williami Colonnelli 1979
 Ceutorhynchus zimmermanni Gyllenhal 1837

Ссылки 
 Nomina - Coleoptera: Curculionidae A-M

Ceutorhynchus